Nelson Wilians & Advogados Associados foi fundado em 1999, (NWADV) é o maior escritório de advocacia empresarial brasileiro, tanto em número de filiais, quanto em de advogados, tendo escritórios em todos os estados do Brasil.

História 
Após sua fundação, o escritório inaugurou suas primeiras quatro filiais em 2003. Em 2013, contava com 759 profissionais e quase 160 mil processos.

Em 2015, fechou o ano com a marca de 45 filiais, 1500 advogados, aproximadamente 17 mil clientes pessoas jurídicas e 500 mil processos ativos.

Escritórios de advocacia do Brasil
Escritórios de advocacia
Empresas de São Paulo (cidade)